Вторая лига Белоруссии по футболу 1992 — первый в истории чемпионат Белоруссии во Второй лиге.

Участники 
В турнире приняли участие 16 клубов: 4 из Минска, 3 из Минской области, 2 из Гомельской области, 2 из Могилёвской области, 2 из Витебской области, 2 из Гродненской области и 1 из Брестской области.

Итоговая таблица

Дополнительный матч за путёвку в первую лигу 
Так как «Динамо-2» и «Шинник» набрали одинаковое количество очков, то между ними был назначен дополнительный матч за путёвку в первую лигу. Он состоялся 25 июня. Победу со счётом 3:0 одержало команда «Динамо-2».

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1992
 Третья лига Белоруссии по футболу 1992
 Кубок Белоруссии по футболу 1992

Ссылки 
 kick-off.by
 RSSSF.com

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году